

События 

 Изяслав Давыдович в третий раз захватил Киев, получив помощь от Андрея Боголюбского и половцев. Его триумф длился недолго. Через месяц коалиция западных сил во главе с Мстиславом Изяславичем прогнала его из Киева, вернув трон Ростиславу Мстиславичу.
 Карл VII Сверкерсон стал королём Швеции.
 В Палермо взбунтовались бароны и посадили сицилийского короля Вильгельма Злого в тюрьму. Новым королём объявили сына Вильгельма 9-летнего Рожера, но он погиб во время бунта, и Вильгельм вернулся на трон.
 Саксонский герцог Генрих Лев заключил соглашение с Готландом, которое стало ранним предшественником Ганзы.
 Указ кардинала Домиани о запрете игры в шахматы среди духовенства.
 1161—1188 — Архиепископ Эйстейн.
 Мануил Комнин женился на дочери прежнего антиохийского князя Марии.
 Наибольшее расширение державы Альмохадов при Абд аль-Мумине.
 Цзинь напала на Сун, но потерпела два поражения в речных сражениях на Хуанхэ.
 Цзиньсько-татарское войско нанесло поражение монголам, которых возглавлял хан Хутула.
 1161, сентябрь — 1163, март — Годы Охо. (Япония)

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1161 году
 Балдуин IV Иерусалимский
Норихито, впоследствии 80-й император Японии под именем Такакура.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1161 году
 Речунг
 Мелисенда Иерусалимская
 Генрих V (герцог Каринтии)
 Изяслав Давыдович

См. также